Картины на мазоните () — серия из 27 абстрактных картин, созданных Жоаном Миро летом 1936 года — сразу после начала Гражданской войны в Испании 18 июля 1936 года. Картины выполнены маслом, песком, дёгтем и казеином на мазоните. С этими работами закончился период творчества Миро, известный как «Дикие картины».

С началом Гражданской войны Миро стал рисовать не факты, но рисовать ради процесса, устраивая нечто вроде экзорцизма. Фигуры монстров заменены на прямую атаку художника на полотно<ref> Malet, Rosa Maria. ''Joan Miró (Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1983), p. 14-15 </ref>. Хотя было предположено, что эти работы представляют собой реакцию Миро на эмоциональное и физическое потрясение в стране, но сам художник утверждал, что они были произведены «несмотря на события».

Работы были выполнены в Монт-роч-дель-Камп и в Барселоне. Вскоре после окончания работы над картинами художник покинул страну и уехал осенью 1936 года в Париж, где оставался четыре года.

 Состав серии 

 Примечания 

 Литература 
 
 

 Ссылки 
 «Joan Miró: Painting a — Anti-Painting 1927—1937. The Museum of Modern Art New York (November 2, 2008 to January 12, 2009)», Michele Leight, The City Review'', Manhattan, 2008.
 «MoMA Presents the First Major Museum Exhibition to Focus on the Transformative Decade of Joan Miró's Work between 1927 a — 1937»

Картины 1936 года
Картины по алфавиту
Картины Жоана Миро
Циклы картин